Newmansville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Newmansville (Illinois)
 Newmansville (Pennsylvania)
 Newmansville (Tennessee)
 Newmansville Township, Cass County, Illinois